Jean-Pierre Lepri, né à Marseille le 7 août 1942, est un philosophe-pédagogue spécialisé dans l'éducation alternative. Fils d'immigrés italiens analphabètes d'origine rurale, il suit le système scolaire français avec application et entre à l'école normale d'instituteur d'Aix-en-Provence à 15 ans, pour un premier poste à 18 ans, en tant qu'enseignant en classe de fin d'étude à Marseille-Belle de Mai. Cette expérience marque le début d'une carrière d'un peu moins de 50 ans dans l'éducation publique, comprenant différents postes sur les 5 continents, des missions d'enseignement, d'inspection, d'évaluation, de formation d'inspecteurs ou d'expertise pour l'UNESCO, et durant laquelle il s'interrogera sur l'éducation et la pédagogie. Il réalisera ainsi en parallèle de son travail deux doctorats (en éducation et en sociologie), participera à des revues et événements variés (préfaces, articles, ouvrages, traductions, conférences,...) tout en s'engageant bénévolement aux Éclaireurs de France et dans diverses associations de recherche éducative et pédagogique. À sa retraite, il continue d'organiser et d'animer des cercles de réflexions, notamment le CREA (Cercle de Réflexion pour une 'Éducation' Authentique) qu'il crée en 2007, lequel se prolonge avec le GRéA (Groupe de Réflexion sur l’Éduquer et l'Apprendre), qui comptent quelques milliers de correspondants qui échangent, organisent et produisent du contenu et des événements liés à l'éducation.

La pensée de Jean-Pierre Lepri questionne avant tout la finalité et les fondements profonds de l'éducation en tant que telle, quelle que soit sa forme, indépendamment donc de toute pédagogie particulière. Dans une approche profondément laïque et scientifique, il dénonce son rôle dans l’inculcation du schéma dominant-soumis des sociétés humaines, et invite à chercher à s'en affranchir plutôt qu'à essayer de la changer ; à chercher une alternative à l’éducation plutôt qu’une éducation alternative.

Ses réflexions, qu'il regroupe sous l’expression d'« 'éducation' authentique », visent à accompagner celles et ceux qui sont insatisfaits du système scolaire actuel et à dissocier l’apprendre de l’éduquer.

Pensée pédagogique 
La réflexion de Jean-Pierre Lepri, en marge de la pensée dominante, remet en cause le concept d'éducation, à laquelle elle propose de chercher une alternative. Considérée comme « dérangeante » et « en rupture avec la littérature publiée sur l'éducation », elle est résumé dans ses deux ouvrages : La Fin de l’éducation ? (2014) et 'Éducation' authentique : Pourquoi ? (2017).

Origines et motivations 
La pensée de Jean-Pierre Lepri se fonde sur son expérience des systèmes scolaires : comme élève dans sa jeunesse, puis en tant que professeur et inspecteur tout au long de sa carrière, durant laquelle il ne cessera d'observer de nombreux dysfonctionnements, quel que soit le système éducatif et le pays l'appliquant. Enfant, il apprend la lecture en sonorisant des lettres, ce qui « lui apprendra à ne pas lire » ; il n’apprendra à lire véritablement qu'à 30 ans, après des années de ruses pour cacher sa dyslexie – d'origine pédagogique. Cette mésaventure n'est qu'un exemple personnel parmi d'autres qui témoigne, pour lui, de l'impact négatif que peut provoquer l'éducation sur l'apprentissage.

En s'inspirant des différentes études scientifiques et des pédagogies alternatives qu'il rencontrera (Steiner, Montessori, Freinet,...), il va tenter pendant cinquante ans de trouver une meilleure éducation, ce qui va l'amener à appliquer et à reproduire différemment le même schéma éducatif qu'il a intériorisés inconsciemment à travers ses éducations – reçues et données. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière qu'il va réaliser que la question profonde de la pédagogie et de l’éducation ne porte finalement pas tant sur la manière d'éduquer que sur l'acte en lui-même : Pendant cinquante ans, j'ai repeint les barreaux de la prison pour la rendre plus agréable. Ce faisant, je ne pouvais pas me poser l'autre question : y a-t-il une vie hors de la prison ? Sans prison ?Il va alors rassembler ses idées sous l’étiquette d'« 'éducation' authentique ».

Questionnement de l'éducation 
La réflexion de Jean-Pierre Lepri s'oriente autour de l'éducation dans son sens le plus générique, là où est en jeu une relation de type éducateur-éduqué, et questionne avant tout l’idée officielle et communément admise que l'éducation est nécessaire à/et aurait pour but l'apprentissage, ce qui suppose implicitement que l'homme naît incompétent et le demeure s'il n'est pas éduqué. Étymologiquement, le mot « éducation » (du latin : ducere = conduire, guider, commander), le mot « pédagogie » (du grec agogos = celui qui conduit) évoquent plus une idée de conduite extérieure à un éduqué passif qu'un objectif d'apprentissage. Jean-Pierre Lepri rajoute que l'éducation n'est apparue que très récemment dans l'histoire de l'humanité (vers 1750) et qu'il existe des exemples de sociétés vivant et apprenant sans éducation (telle les indiens Nahuas) et donc sans écoles. Il va observer, analyser et confronter le décalage entre les objectifs officiels et implicites de l'éducation, et les conséquences réelles qu'il a observé. Sa conclusion est que la finalité réelle de l'éducation, c'est l'éducation elle-même, c'est-à-dire l’inculcation du schéma éducateur-éduqué, lequel est en réalité une modalité moralement admise de la relation de type dominant-soumis sur laquelle est fondée notre société. En partant de ces analyses, Jean-Pierre Lepri va réorienter sa réflexion :« Plutôt que de chercher un comment – une école, une pédagogie, une éducation, une formation...« nouvelle » et enfin idéale –, la réflexion s’interroge sur le pourquoi d’un tel schéma « éducatif », toujours le même : un éducateur et un éduqué. »Sans chercher à se positionner « pour » ou « contre » l'éducation, il va étudier ce que signifie vivre sans éducation, quelles sont les valeurs sous-jacentes, quelles conséquences, quelles transformations, et comment envisager une fin à l'éducation qui irait dans son sens du « juste », ce qui est utile ici et maintenant.

L'« 'éducation' authentique » 
Malgré son nom, l'« 'éducation' authentique » n'est pas une éducation, comme le sous-entend les guillemets simples, et va plutôt dans le sens d'une non-éducation. Il s'agit d'un regroupement d'idées fondées notamment sur cinq prémisses : 

1. Apprendre est inné.

2. J'enseigne ce que je suis.

3. Ce qui est est (une carte n'est pas le territoire).

4. Je construis la réalité à chaque instant.

5. La relation est le tout.

Le but de ces réflexions est de réussir à abandonner, à terme, l'attitude éducative, pour se reconnecter à l’apprentissage dit « inné », que Jean-Pierre Lepri affirme naturellement accompagné du plaisir d'apprendre, et pour pouvoir choisir consciemment de ne pas reproduire les conséquences de l'éducation qu'il dénonce, notamment la volonté d'éduquer à son tour d'autres êtres humains.

Publications principales 

 Préface des 5 tomes de Album, source d'apprentis-sages de LSA 17, 1997-1999, Canopé (éditions du Ministère de l'Education nationale).
 L'endogène en éducation. Le cas de la Guinée-Bissao, 1989, Voies Livres.
 Images de la femme dans les quotidiens de Mexico, 1989, Voies Livres.
 Co-traduction et préface de Éloge de l'éducation lente (Elogio de la educación lenta, 2009) de Joan Domenech Francesch, 2011, Chronique sociale.
 La Fin de l'éducation ?, 2014, Le Hêtre-Myriadis.
 Apprendre à lire pour apprendre, distribué par Le Hêtre-Myriadis, 2016 (1995).
 Lire se livre, 2016, Le Hêtre-Myriadis.
 'Éducation' authentique : Pourquoi ?, 2017, Le Hêtre-Myriadis.

Notes et références 

Naissance en août 1942
Naissance à Marseille
Philosophe français du XXe siècle